Tannenberg kan avse:

 Tannenberg (fartyg) – en bil- och passagerarfärja i bruk 1935–1941
 Operation Tannenberg – en nazitysk operation i Polen under andra världskriget
 Tannenberg, Erzgebirgskreis – en kommun i Erzgebirgskreis i Sachsen
 Tannenberg – tyska namnet på en ort i nordöstra Polen i landskapet Ermland-Mausurien, se Stębark
 Slaget vid Tannenberg (1410)
 Slaget vid Tannenberg (1914)